Die Mestaruussarja 1952 war die 22. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zehn Mannschaften vom 3. Mai bis 14. Oktober ausgespielt. 

Meister wurde Titelverteidiger Kotkan Työväen Palloilijat. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Mauri Vanhanen vom Meister KTP Kotka wurde mit 16 Treffern Torschützenkönig der Mestaruussarja 1952.

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1952
1952